Гранејда има више значења:
 Гранада
 Гранејда (Колорадо)
 Гранејда (Минесота)